Let Me Suck You ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Carlos Dee, die unter dem Label Elegant Angel erschienen ist.

Darsteller 
 Let Me Suck You 1 (2010): Bettina Dicapri, Dayna Vendetta, Jynx Maze (Jinx Maze), Kristina Rose, Lily Lovette, Madison Ivy, Rebecca Blue
 Let Me Suck You 2 (2011): Alyssa Branch, Tiffany Star, Katie St. Ives, Aiden Starr, Charley Chase, Briana Blair, Ivy Winters
 Let Me Suck You 3 (2011): Ashlynn Leigh, Ash Hollywood, Marie McCray, Sarah Shevon, Lexi Swallow, Heather Starlet, Rylie Richman
 Let Me Suck You 4 (2012): Jessie Andrews, Remy LaCroix, Lizz Tayler, Dani Jensen, Giselle Leon, Katie St. Ives, Kelly Surfer, Molly Bennett
 Let Me Suck You 5 (2013): Adrianna Luna, Hope Howell, Jessi Palmer, Mischa Brooks, Missy Martinez, Zoey Nixon
 Let Me Suck You 6 (2014): Brooke Wylde, Bianca Breeze, Carmen Caliente, Lola Foxx, Serena Ali, Summer Carter, Vicki Chase

Auszeichnungen 
AVN Award – Best Oral Sex Scene (Let Me Suck You 6 mit Vicki Chase)

Pornofilmreihe